Kårkulla kan avse
 Kårkulla, Kimitoöns kommun – en by i Kimitoöns kommun i Åboland
 Kårkulla samkommun – en samkommun som omfattar hela Svenskfinland